Human Resource est un groupe néerlandais de techno hardcore.
 Human Resource XML est un consortium, indépendant et sans but lucratif, visant à promouvoir le commerce électronique et l'échange de données relatives à la gestion des ressources humaines au niveau mondial, ce notamment par la promotion de vocabulaire standard XML en gestion des ressources humaines.

Titre 

 Human Resource Machine est un jeu vidéo de programmation développé et édité par Tomorrow Corporation, sorti en 2015.
  est une série télévisée débutée en 2022.

Voir aussi